Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 1988 года среди мужчин весом до 65 кг проходили в 1988 году.

Результаты

Матчи за бронзу

Примечания 
 

Дзюдо на летних Паралимпийских играх 1988